USS Blue ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Blue (DD-387), ein Zerstörer der Bagley-Klasse, benannt nach Rear Admiral Victor Blue (1865–1928), im Dienst von 1937 bis 1942
USS Blue (DD-744), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse, benannt nach Lieutenant Commander John S. Blue (1902–1942), im Dienst von 1944 bis 1974

Blue